Biagio Faggioni, nome italianizzato di Vlaho Bukovac – pittore croato
Carlo Faggioni – aviatore italiano
Flavio Faggioni – hockeista su ghiaccio italiano
Luigi Faggioni – militare italiano
Traut Streiff Faggioni – danzatrice, docente e coreografa italiana